Родословие М. В. Ломоносова — хорошо разработанная, и уже давно интегрированная в общую российскую генеалогическую структуру область исследований жизни и деятельности учёного, с некоторых пор именуемых ломоносоведением. В поколенных росписях предков и потомков М. В. Ломоносова присутствуют представители всех сословий — от крестьян и духовенства до разночинцев и служилого дворянства, — аристократии, отпрысков старинных дворянских родов. Здесь можно наблюдать родство с прославившими имя своё на ратной ниве и с запечатлевшими прозвание рода в литературном творчестве, — с государственными деятелями и учёными.

Семейное древо

Предки 

Упоминание о семье Ломоносовых восходит к XVI веку, ко временам Ивана Грозного. Дед будущего учёного Дорофей Леонтьевич (1647—1683), его отец Василий Дорофеевич и многие родственники были жителями Курострова. Как и большинство куростровских крестьян-поморов, они занимались хлебопашеством, но их основным делом были рыбная ловля и зверобойный промысел.

В начале XVIII века семья Ломоносовых имела средний достаток. Она располагала сравнительно крупным земельным наделом (около 67 мерных саженей — длина пахотной полосы), но главным источником благосостояния являлся морской промысел.

Плавания в суровых северных морях были нелёгким и опасным делом. Поморы и двиняне объединялись в артели. Почти все Ломоносовы деревни Мишанинской до начала 20-х годов XVIII века жили одной семьёй, мужчины сообща выходили в море. Семья Ломоносовых принадлежала к опытным мореходам. Документы свидетельствуют, что ещё в 1710 году Лука Леонтьевич Ломоносов (1646—1727), двоюродный дед будущего учёного, был кормщиком — старшим в промысловой артели. А это значит, что он хорошо знал морские пути, умел управлять судами, то есть, знал навигационное дело.

Племянником Ломоносова был Михаил Головин, также ставший впоследствии учёным.

Семья и потомки 
 С ноября 1736 года (после 4 числа) Михаил Ломоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урожденной Зергель). 
 Через два с небольшим года, в феврале 1739-го, Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720—1766). Поскольку принадлежали М. Ломоносов и Е.-Х. Цильх к разным вероисповеданиям, брак мог быть оформлен только в виде «записи акта гражданского состояния», что и отражает документ «Марбургской родословной книги». Относительно венчания, состоявшегося позднее, то к тому времени, по всей видимости, Елизавета-Христина приняла православие. 
 8 ноября 1739 года у них родилась дочь, получившая при крещении имя Екатерина-Елизавета. 26 мая 1740 года Михаил Ломоносов и Елизавета-Христина Цильх обвенчались в церкви реформатской общины Марбурга. Первая дочь Ломоносовых умерла в 1743 году (о третьем их ребёнке, якобы также умершем, сведения недостоверны).
 Сын М. В. и Е.-Х. Ломоносовых, родившийся в Германии 22 декабря 1741 года, и получивший при крещении имя Иван, умер в Марбурге в январе 1742 года (до 28 числа, когда был погребён). В 1743 году (не позднее ноября) Елизавета-Христина Ломоносова с дочерью Екатериной-Елизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в Санкт-Петербург.
 21 февраля 1749 года в Санкт-Петербурге у них родилась дочь Елена. Так как Михаил Васильевич не имел сыновей, линия рода Ломоносовых, которую он представлял, пресеклась. Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна Ломоносова (1749—1772) вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова, домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II. 
 От брака Елены Ломоносовой и Алексея Константинова родился сын Алексей (ок. 1767—1814) и три дочери Софья (1769—1844), Екатерина (ок. 1771—1846) и Анна (ок. 1772—1864). Потомство имела только Софья Алексеевна, которая вышла замуж за Николая Николаевича Раевского-старшего, генерала, героя Отечественной войны 1812 года.

Дети, внуки, правнуки и последовавшие поколения, происходящие от Алексея Алексеевича и Елены Михайловны Константиновых:

 Раевские — потомки генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского-младшего (боковые ветви: Плаутины, Свечины, Шиповы, Звегенцевы, Толстые, фон-Карловы)
 Ностицы — потомки Александра Николаевича Раевского, друга А. С. Пушкина
 Орловы — потомки Екатерины Николаевны Раевской и генерал-майора Михаила Федоровича Орлова (боковые ветви: Уваровы, Иашвили, Котляревские)
 Волконские — потомки Марии Николаевны Раевской и декабриста, князя Сергея Григорьевича Волконского (боковые ветви: Кочубеи, Джулиани)

Раевские 
У Софьи Алексеевны и Николая Николаевича Раевского было 2 сына и 4 дочери, из них две — Елена (1803—1852) и Софья (1806—1883) остались незамужними и потомства не имели.

Старший сын Александр Николаевич Раевский (1795—1868), камергер, был женат на Екатерине Петровне Киндяковой (1812—1839). Рано овдовел и посвятил себя воспитанию единственной дочери Александры (1839—1863). В 1861 Александра Александровна вышла замуж за генерала графа Ивана Григорьевича Ностица. В 1862 году родила сына Григория, и вскоре после его рождения скончалась.

Младший сын, Николай Николаевич Раевский (1801—1843), генерал, участник Наполеоновских войн, Русско-персидской войны 1826—1828 и Кавказских походов, основатель Новороссийска был увлеченным садоводом, основателем Сухумского ботанического сада. Вел активную переписку и сотрудничал с выдающимися ботаниками своего времени: Ф. Б. Фишером, Х. Х. Стевеном, Н. А. Гартвисом. В 1839 г. женился на фрейлине Анне Михайловне Бороздиной (1819—1883), дочери генерала Михаила Михайловича Бороздина. Имел двух сыновей: Николая и Михаила.

Полковник Николай Николаевич Раевский-третий (1839—1876) как и его отец увлекался садоводством и виноградарством. Был членом Императорского Вольного экономического общества. В собственных имениях в Туркестане занимался хлопководством, шелководством и виноградарством. Пытался разводить хлопок на Южном берегу Крыма. Погиб в 1876 г. во время сербо-турецкой войны, куда отправился добровольцем. Женат не был. Потомства не оставил.

Его младший брат генерал Михаил Николаевич Раевский (1841—1893) был президентом Императорского общества садоводства и автором первого российского учебника по плодоводству «Плодовая школа и плодовая школа и плодовый сад». В 1871 года женился на фрейлине Марии Григорьевне Гагариной (1851—1941), дочери вице-президента Императорской Академии Художеств князя Григория Григорьевича Гагарина.

Потомство Михаила Николаевича Раевского:

Михаил Николаевич и Мария Григорьевна Раевские имели 4 сыновей и 6 дочерей. В годы Гражданской войны Раевские эмигрировали и в настоящее время все их потомки проживают за пределами России.
 Раевская Мария Михайловна (1872—1942). Муж — генерал Николай Сергеевич Плаутин (1868—1918)
 Плаутин Николай Николаевич (1893—1942)
 Плаутин Михаил Николаевич (1895—1920)
 Плаутин Сергей Николаевич (1897—1969). Общественный деятель, историк, лингвист. Автор труда «Слово о полку Игореве. Исправленные и неисправленные тексты. Перевод и примечания» (Париж, 1958). Жена — княжна Куракина Елизавета Ивановна (1905—1980)
 Плаутин Николай Сергеевич (1928—1991)
 Плаутин Георгий Николаевич (1898—1942)
 Раевский Николай Михайлович (1873—1900). Жена — Прилежаева Анна Николаевна
 Раевский Михаил Михайлович (1875—1922). Жена — Гагарина Ольга Сергеевна (1883 −1955)
 Раевский Сергей Михайлович (1910—1943)
 Раевский Георгий Сергеевич (1940—2007). Потомства не оставил.
 Раевский Михаил Михайлович (1912—1983)
 Раевская Ирина Михайловна (1937) в первом браке Валле
 Валле де Раевская Анна-Юлия-Мария (1978)
 Раевская Ольга (1913—1916)
 Раевская Анна Михайловна (1876—1967). Муж — генерал-майор Шипов Николай Николаевич (1873—1958)
 Шипова Мария Николаевна (1902—1993) в замужестве Шаню
 Шипов Николай Николаевич (1904 — ?)
 Шипов Михаил Николаевич (1908 — ?)
 Раевский Григорий (1878—1883)
 Раевская София Михайловна (1881—1950). Муж — князь Михаил Анатольевич Гагарин (1881—1964)
 Раевский Пётр Михайлович (1883—1970) — издатель «Архива Раевских». Первая жена — Ферзен София Павловна (1888—1927), вторая — Зора Орнадак (Чернадак, Цернадак) (1881—1971)
 Раевский Михаил Петрович (1924)
 Раевская Елена (1888—1889)
 Раевская Анастасия Михайловна (1890—1963). Муж — Звегинцов Владимир Николаевич (1891—1973)
 Звегинцов Владимир Владимирович (1914-1996)
Звегинцов Степан Владимирович (1968-), 2 детей
Звегинцов Николай Владимирович (1971-), 3 детей
Звегинцов Михаил Владимирович (1919-1999)
Звегинцова Елена Михайловна (1945-), 2 детей, 6 внуков
Звегинцова Анна Михайловна (1946-) 3 детей, 8 внуков
Звегинцов Пётр Михайлович (1950-) 3 детей, 5 внуков
 Раевская Ирина Михайловна (1892—1955). Первый муж — граф Толстой Александр Михайлович (1888—1918), второй — герцог Георг Александр Мекленбургский (1899—1963)
 Толстая Ирина (Нина) Александровна (1917—1998)
 граф Толстой Михаил Александрович (1918—2004)
 Георг Александр Андреас Мекленбургский (1921—1996)
 Александр Мекленбургский (1922—1922)
 Елена Мекленбургская (1924—1962)
 Карл Грегор Мекленбургский (1933—2018)

Примечания

Ссылки 
 Брызгалов В. В. Плавания Ломоносовых на рыбные промыслы Электронный ресурс 
 Родословная Ломоносова на сайте музея Ломоносова http://museum.lomic.ru/rod/genealogy-lomonosov.html 

Михаил Ломоносов
Ломоносовы